Ernesto II de Lippe-Biesterfeld (9 de junio de 1842 - 26 de septiembre de 1904) fue jefe de la línea de Lippe-Biesterfeld de la Casa de Lippe. Desde 1897 hasta su muerte fue regente del Principado de Lippe.

Primeros años y disputa 
Nació en Oberkassel, siendo el tercer hijo del conde Julio de Lippe-Biesterfeld (1812-1884) y de la condesa Adelaida de Castell-Castell (1818-1900). El 17 de mayo de 1884 el conde Ernesto sucedió a su padre como jefe de la línea de Lippe-Biesterfeld de la Casa de Lippe. Después de los príncipes reinantes de Lippe, Biesterfeld era la línea mayor de la casa principesca seguida de los condes de Lippe-Weissenfeld y los príncipes de Schaumburg-Lippe.

El 20 de marzo de 1895 el príncipe reinante de Lippe Valdemar murió sin descendencia. Su heredero era su hermano Alejandro quien era incapaz de gobernar por causa de una enfermedad mental, así que se había establecido una regencia. Un decreto había sido emitido en 1890 por el último príncipe Valdemar y aunque guardado en secreto hasta su muerte resultó en que el príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe, el cuñado del emperador alemán Guillermo II y no el conde Ernesto era elegido regente.

Este hecho fue disputado por el conde Ernesto quien hizo una reclamación por la regencia. La Dieta de Lippe confirmó al príncipe Adolfo como regente provisional el 24 de abril pendiente de un acuerdo definitivo sobre la regencia de Lippe.

En el primera escena (1895-97) de la disputa por la sucesión de Lippe, se reclamó de parte de Schaumburg-Lippe que la abuela paterna de Ernesto, la aristócrata Modeste von Unruh (quien pertenecía a una familia de la baja nobleza) no era noble suficiente para ser legítimamente un esposa dinástica —lo que habría hecho que la progenie nacida de ella fuera inelegible para suceder—.

Regente de Lippe 
Se alcanzó un acuerdo en 1897 cuando una comisión bajo la presidencia del rey Alberto de Sajonia falló en favor de las reclamaciones del conde Ernesto. El príncipe Adolfo entonces dimitió de la regencia y fue remplazado por el conde Ernesto.

El panel afirmó que los sujetos dinásticos de Lippe no necesitaban casarse con mujeres principescas para preservar sus derechos dinásticos; el resultado fue un veredicto en el que una señora de la antigua baja nobleza era suficiente. Modeste von Unruh fue reconocida haber cumplido este criterio.

Mientras el regente conde Ernesto estaba desairado con el emperador alemán después de escribir a Guillermo II quejándose de que los oficiales de la guarnición local no saludaban a su hijo, no se dirigían a él por el estilo correcto para una familia gobernante, y que el comandante general de Detmold personalmente había ordenado esto. El telégrafo del emperador en respuesta a la petición del conde fue:

Ernesto permaneció como regente hasta su muerte en el palacio Lopshorn al punto que su hijo Leopoldo lo sucedió como jefe de la línea de Lippe-Biesterfeld y regente, antes de convertirse en príncipe reinante de Lippe cuatro meses más tarde a la muerte del príncipe Alejandro.

Matrimonio y descendencia 

Ernesto se casó con la condesa Carolina Federica Cecilia de Wartensleben (1844-1905) el 16 de septiembre de 1869 en Neudorf. Del matrimonio nacieron seis hijos (príncipe/princesa de Lippe desde 1905).

 Condesa Adelaida (22 de junio de 1870 - 3 de septiembre de 1948), casada con el príncipe Federico de Sajonia-Meiningen; fueron los abuelos de Regina de Sajonia-Meiningen, esposa del Príncipe Heredero Otón de Austria.
 Príncipe Leopoldo IV (30 de mayo de 1871 - 30 de diciembre de 1949).
 Conde Bernardo (26 de agosto de 1872 - 19 de junio de 1934), padre del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, marido de la Juliana de los Países Bajos.
 Conde Julio (2 de septiembre de 1873 - 15 de septiembre de 1952), casado con la duquesa María de Mecklemburgo-Strelitz.
 Condesa Carola (2 de septiembre de 1873 - 23 de abril de 1958).
 Condesa Matilde (27 de marzo de 1875 - 12 de febrero de 1907).

Leopoldo, Julio y Karola fueron todos invitados a la boda de su sobrino Bernardo con la princesa Juliana en 1937.

Ancestros

Referencias 

Düsseldorf
Regentes de Alemania
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX